Tímea Babos e Mandy Minella erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Lara Arruabarrena e Caroline Garcia hanno superato in finale Vania King e Chanelle Scheepers per 7-65, 6-4.

Teste di serie 

  Vania King /  Chanelle Scheepers (finale)
  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (semifinale)

  Irina-Camelia Begu /  María Irigoyen (quarti di finale) 
  Sharon Fichman /  Aleksandra Panova (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Claro Open Colsanitas 2014
WTA Tour 2014